Імпреза (від  — враження) — синонім до «захід», «вечірка», «святкування».

 «Імпреза»  — міжнародна виставка творів сучасного мистецтва , що відбувалася кожні два роки в Івано-Франківську (з 1989 по 1997).

 «Subaru Impreza» — серія автівок, що виробляється компанією Subaru з 1992 року.

Див. також 
 Імпреза по-самчиківськи — щорічний мистецький фестиваль, що проводиться в селі Самчики. Заснований 2014 року.

Посилання